Добравица може бити:

 Добравица (Иг), насељено мјесто у општини Иг, Република Словенија
 Добравица (Радовљица), насељено мјесто у општини Радовљица, Република Словенија
 Добравица (Шентјернеј), насељено мјесто у општини Шентјернеј, Република Словенија
 Добравица при Великем Габру, насељено мјесто у општини Требње, Република Словенија